Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jacco Eltingh che ha battuto in finale Andrej Ol'chovskij 7-6(1), 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis (primo turno)
 Jacco Eltingh (campione)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)

 Mark Petchey (primo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Open 1994
ATP Tour 1994